Куафо (Куаф, Каафа, Каиде) — река в России, протекает по границе Абинского и Крымского районов Краснодарского края. Длина реки — 19 км. Площадь водосборного бассейна — 57,3 км².

Один из истоков стекает с северного склона горы Вышка (220 м), другие — с других склонов хребта (250 м) в междуречье рек Абин и Шибик. Устье — река Вторая (Шидс), на пойме реки Абин, в 200 метрах от впадения в Абин. Согласно 5-вёрстной карте Кавказа за 1877 год, река тогда имела название Каифы и впадала непосредственно в Абин, хоть и имела протоку в реку Шибик. На карте Кубанской области 1902 года имеет название Каифа, а на 5-вёрстке 1926 года — Каиф. На генштабовской карте РККА 1940 года имеет современное название.

Высота истока — около 220 м над уровнем моря. Высота устья — менее 10 м над уровнем моря.

Этимология названия реки точно не установлена. По мнению Ковешникова В. Н., возможно от  — «вилы» (по его словам, это бездоказательно). Также возможно от , где  — «долина» и  — «сухожилие», то есть «сухая (пересыхающая) долина», или  ( — «чистая») — «чистая долина».

В непосредственной близости к реке находятся хутора Нижняя Ставрополька и Верхняя Ставрополька.

Топографические карты

Примечания 

Бассейн Кубани
Реки Краснодарского края